Opera odkazuje na:

 Opera – dramatická forma představení spojená s hudbou
 opera (budova) – typ divadelní budovy
 Opera (webový prohlížeč) – webový prohlížeč
 Opera (stanice metra v Budapešti) – stanice metra v Budapešti
 Opéra (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Ópera (stanice metra) – stanice metra v Madridu
 Opera (dort) – francouzský dort
 Opera (Milán) – italská obec v metropolitní město Milán v oblasti Lombardie

zkratka
 OPERA (experiment) – fyzikální experiment sledující oscilace neutrin

ve spojení s jiným slovem
 Opera IX – italská kapela
 Opera Software – firma vyvíjející prohlížeč Opera
 Opera Mini – verze prohlížeče Opera určená pro mobilní telefony
 Mýdlová opera – televizní nebo rozhlasový pořad s velkým počtem dílů
 Státní opera – více významů

Podobné názvy 
 opěra

Externí odkazy